Eterno – algo com atributo de eternidade
 Eterno (álbum de Catedral)
 Eterno (álbum de Luis Fonsi)
 Os Eternos

Desambiguação